A Girl Called Johnny (band) - Nederlandse band
 A Girl Called Johnny (lied) - lied van The Waterboys